Manston puede hacer referencia a:

 Manston, un municipio en el estado de Minnesota (Estados Unidos).
 Manston, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Dorset (Inglaterra).
 Manston, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Kent (Inglaterra).